La batalla de Tiocajas puede corresponder a tres grandes enfrentamientos:
 La Primera batalla de Tiocajas: sucedió a fines del siglo XV (aproximadamente en 1490) entre los ejércitos del Sapa Inca Túpac Yupanqui y del general quiteño Epiclachima con victoria de los primeros.
 La Segunda batalla de Tiocajas: sucedió a inicios del siglo XVI (aproximadamente en 1520) entre los ejércitos del Sapa Inca Huayna Cápac y del general quiteño Talcuchimani con victoria de los primeros.
 La Tercera batalla de Tiocajas: sucedió en 1534 entre los ejércitos de Sebastián de Benalcázar y el general inca Rumiñahui.